Il toponimo Chitimukulu può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Chitimukulu, comune del distretto di Chililabombwe
Chitimukulu, comune del distretto di Chingola